Thomaston puede hacer referencia a las siguientes localidades de Estados Unidos:

Thomaston, pueblo en el Estado de Alabama;
Thomaston, localidad en el Estado de Connecticut;
Thomaston, lugar designado en el censo en el condado de Litchfield, Connecticut;
Thomaston, ciudad del Estado de Georgia;
Thomaston, población en el Estado de Maine;
Thomaston, villa en el Estado de Nueva York; o
South Thomaston, población en el Estado de Maine.